УЕФА Лига шампиона 2003/04. је 49. сезона одржавања овог најважнијег клупског такмичења УЕФА савеза, а 12. сезона од реорганизације овог такмичења и промене назива у УЕФА Лига шампиона.

Такмичење је почело 16. јула 2003. првим колом квалификација и завршило се финалним мечом одиграним 26. маја 2004. на стадиону Арена АуфШалке у Гелзенкирхену (Немачка). Учествовала су 72 клуба из 48 националних савеза. 

Ово је била прва сезона у којој се уместо другог круга такмичења по групама играла осмина финала.

Квалификације

Прво коло квалификација 
Прве утакмице су одигране 16. јула, а реванши 23. јула 2003.

|}

Друго коло квалификација 
Прве утакмице су одигране 30. јула, а реванши 6. августа 2003.

|}

Треће коло квалификација 
Прве утакмице су одигране 12/13. августа, а реванши 26/27. августа 2003.

|}

Такмичење по групама 
Такмичење по групама је играно од 16. септембра до 10. децембра 2003.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Осмина финала 
Прве утакмице су одигране 24/25. фебруара, а реванши 9/10. марта 2003.

|}

Четвртфинале 
Прве утакмице су одигране 23/24. марта, а реванши 6/7. априла 2003.

|}

Полуфинале 
Прве утакмице су одигране 20/21. априла, а реванши 4/5. маја 2003.

|}

Финале

Најбољи стрелци 
Не укључује квалификационе мечеве.

Види још 
 Куп УЕФА 2003/04.
 Интертото куп 2003.

Референце и објашњења

Спољашње везе 

 Сезона 2003/04. на сајту УЕФА
 Резултати Купа шампиона

Сезоне УЕФА Лиге шампиона
Сезона 2003/04. у УЕФА такмичењима